Сборная Турция по пляжному футболу () — национальная команда, которая представляет Турцию на международных состязаниях по пляжному футболу.

Достижения 
Евролига, Промофинал
  Победитель: 2017

Состав 
''Состав на отбор на Всемирные пляжные игры 2019.

Тренер:  Эмрах Айкурт

Директор:  Толунай Кафкас

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Турецкой футбольной федерации

Турция
Пляжный футбол в Турции
Пляжный футбол
Появились в 2001 году в Турции